Linhe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Linhe (socken i Kina, Henan), 
 Linhe (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar